A Sticky Proposition – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Vitagraph Company of America
A Sticky Proposition – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Lux Compagnie Cinématographique de France